Серге́й Анато́льевич Петре́нко () — советский футболист, полузащитник, советский и российский тренер. Мастер спорта СССР международного класса (1976).

Биография 
Воспитанник московской ФШМ (с 1965 по 1972). Студент Высшего технического учебного заведения (с 1972 по 1975).

В высшей лиге чемпионата СССР выступал за «Торпедо» (Москва), провёл 276 матчей (один из рекордсменов клуба), забил 23 мяча.

Тренер-преподаватель в Московском областном государственном институте физкультуры (1985). Обладает тренерской лицензией «PRO» (23 декабря 2005). Заслуженный тренер России. Увлекается большим теннисом, владеет французским языком.

Семья:
 Жена — Елена Александровна;
 Дети — Антон (1993) и Андрей (2001);
 Родители — Анатолий Васильевич (старший механик) и Тамара Игнатьевна (инженер-технолог).

Достижения 
 Чемпион СССР 1976 года (осень)
 Бронзовый призёр чемпионата СССР 1977 года.
 Финалист Кубка СССР 1977 и 1982 годов.
 Чемпион Европы среди молодёжных команд 1976 года.
 Удостоен приза «Лучший дебютант сезона» в 1975 году.
 В еврокубках провёл 13 игр, забил 1 гол.
 Лучший тренер зоны «Урал-Поволжье»: 2008.

Тренерская карьера 
 Тренер СК ФШМ «Лужники» (Москва) в 1985—1988 гг.
 Тренер Управления футбола Спорткомитета СССР в 1986—1987 гг.
 Тренер СК ЭШВСМ (Москва) в 1988—1989 гг., «Звезды» (Москва) в 1991 г.
 Главный тренер «Звезды» (Москва) в 1990 г.
 Главный тренер «Торпедо»-д (Москва) в январе 1992 г. — декабре 1996 г., «Торпедо-2» (Москва) в октябре 1998 г. — июле 2002 г.
 Тренер «Торпедо» (Москва) в январе 1992 г. — июле 1994 г., сентябре 1994 г. — ноябре 1995 г.
 И. о. главного тренера «Торпедо» (Москва) 27 июля — 1 сентября 1994 (и. о., 3 матча); 15 — 17 июля 2002 (и. о., 1 матч);
 Главный тренер «Торпедо-ЗИЛ» (Москва) в феврале 1997 г. — сентябре 1998 г.
 Главный тренер «Торпедо» (Москва) 18 июля 2002 г. — 17 сентября 2006 г.
 Главный тренер ФК «Даугава» (Даугавпилс) в декабре 2006 г. — 25 мая 2007 г.
 Главный тренер ФК «Волга» (Нижний Новгород) 7 декабря 2007 г. — 5 июня 2009 г.
 Главный тренер ФК «Тобол» (Костанай) 1 июня — 19 сентября 2011 г.
 Главный тренер ФК «Енисей» (Красноярск) 30 сентября 2013 г. — 18 мая 2014 г.
 Главный тренер ФК «Велес» (Москва) 29 апреля 2022 г. — 7 июня 2022 г.

С 2021 года возглавляет академию «Велеса».

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Мастера спорта СССР международного класса
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Футбольные тренеры России
Тренеры ФШМ
Тренеры ФК «Торпедо» Москва
Тренеры ФК «Торпедо-2»
Тренеры ФК «Москва»
Тренеры ФК «Даугава» Даугавпилс
Тренеры ФК «Волга» Нижний Новгород
Тренеры ФК «Тобол» Костанай
Тренеры ФК «Енисей»
Тренеры ФК «Велес»
Заслуженные тренеры России